Plusieurs églises catholiques romaines portent le nom d'Église Saint-Antoine-de-Padoue, notamment :
en Europe
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de Charleroi, en Belgique
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de Busovača, en Bosnie-Herzégovine
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de Cerov Dolac, près de Grude, en Bosnie-Herzégovine
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de Rome
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de Paris (construite dans les années 1930)
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue du Chesnay, près de Versailles
 les églises Saint-Antoine-de-Padoue (Bosnyák tér) et Saint-Antoine-de-Padoue (Pasaréti tér) à Budapest (Hongrie)
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue à Eger (Hongrie)
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de Belgrade, en Serbie
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue d'Istanbul, en Turquie

 aux Amériques
 la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil, au Canada
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de New Bedford, aux États-Unis
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue d'Ottawa, au Canada
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue de Saül, en Guyane française
 l’Église Saint-Antoine-de-Padoue de Terres Sainville, en Martinique
 en Asie
 l'Église Saint-Antoine-de-Padoue (Hanoï)

Voir aussi